Bathyplotes är ett släkte av sjögurkor som beskrevs av Östergren 1896. Bathyplotes ingår i familjen slangsjögurkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Slangsjögurkor
Bathyplotes